Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 217001–218000.

217001–217100

217101–217200

217201–217300

217301–217400

217401–217500

217501–217600

217601–217700

217701–217800

217801–217900

217901–218000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(220000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (217001-218000)